Ульо́а () — испанские топоним и фамилия.

Топоним 
 Ульоа — комарка в Испании
 Ульоа — город и муниципалитет в Колумбии

Фамилия 
 Ульоа, Антонио де (1716—1795) — испанский геодезист и астроном
 Ульоа, Виктор (род. 1992) — американский футболист
 Ульоа, Леонардо (род. 1986) — аргентинский футболист
 Ульоа, Педро Осорес де (1540—1624) — испанский военный, губернатор Чили
 Ульоа, Франсиско де (ум. 1540) — испанский мореплаватель
  (1935—2017) — коста-риканский футболист

 Венегас Ульоа, Джохан Альберто (род. 1988) — коста-риканский футболист.
 Гонсалес Прада-и-Ульоа, Мануэль (1848—1918) — перуанский политический деятель, поэт, литературный критик и публицист
 Кирога Лопес де Ульоа, Родриго де (1512—1580) — испанский конкистадор, губернатор Чили.
 Мадригаль Ульоа, Диего Хосе (род. 1989) — коста-риканский футболист.
 Паласиос Ульоа, Фермин (? — XIX век) — сальвадорский политик, четыре раза временно стоявший во главе государства.
 Сан-Мартин-и-Ульоа, Хоакин де (1770—1854) — центроамериканский военный и политический деятель.
 Торрес Ульоа, Эдсон Энрике (род. 1998) — мексиканский футболист
 Ульоа Элиас, Мануэль (1922—1992) — перуанский политик, председатель Совета министров Перу (1980—1982)
 Ульоа-и-Лемос, Лопе де (1572—1620) — испанский военный, губернатор Чили.
 Франко Ульоа, Педро Камило (род. 1991) — колумбийский футболист